Velika nagrada Pacifika 1994 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 17. aprila 1994 na dirkališču TI Circuit v Aidi. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Gerhard Berger, tretje pa Rubens Barrichello. Ayrton Senna je osvojil najboljši štartni položaj, Schumacher pa je dosegel najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
Po prejšnji dirki za Veliko nagrado Brazilije je bil Eddie Irvine s strani FIE kaznovan s trkmo prepovedi, ker je povzročil trčenje štirih dirkalnikov. Po pritožbi s strani njegovega moštva Jordan pa je bila kazen dvignjena na tri dirke prepovedi, zamenjal ga je Aguri Suzuki. Ferrarijev dirkač Jean Alesi si je na testiranjih poškodoval vrat, zamenjal ga je testni dirkač Nicola Larini.

Kvalifikacije 
Ayrton Senna je drugič zapored osvojil najboljši štartni položaj z Williams-Renaultom, drugo štartno mesto pa je ponovno osvojil Michael Schumacher z Benettonom. Damon Hill v drugem Williamsu je bil tretji, četrti pa Mika Häkkinen z McLarnom. Do desetega mesta so se zvrstili še Gerhard Berger, Martin Brundle, Nicola Larini, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi in Jos Verstappen.

Dirka 
Senna in Schumacher sta dobro štartala, malenkost bolje Nemec, v prvem ovinku pa je Mika Häkkinen zadel Senno in ga izločil iz dirke. V Senno je trčil tudi Larini, to pa povzročilo tudi še nekaj manjših trčenj v ozadju. Schumacher je začel bežati pred zasledovalci, Häkkinen pa je lahko nadaljeval na drugem mestu. V četrtem krogu je Finca napadal Hill, toda pri tem se je zavrtel in padel na deveto mesto. Do prvih postankov se je Hill prebil nazaj na četrto mesto, pred njim sta bila tudi še Gerhard Berger in Rubens Barrichello. Häkkinenu je ugasnil dirkalnik ob postanku v boksih, kmalu za tem pa je odstopil zaradi okvare hidravličnega sistema. 

Damon Hill se je prebil na drugo mesto, nato pa je v devetinštiridesetem krogu odstopil zaradi okvare menjalnika. S tem se je na tretje mesto prebil Martin Brundle, ki pa je v sedeminšestdesetem krogu odstopil zaradi okvare motorja. Schumacher je z več kot minuto prednosti zmagal pred Bergerjem, tretjeuvrščeni Barrichello pa je za zmagovalcem zaostajal že več kot za krog. Christian Fittipaldi s Footworkom je bil četrti, točke pa sta osvojila še Heinz-Harald Frentzen z Sauberjem in Érik Comas z Larrousse. Zadnji med enajstimi vozniki, ki so končali dirko, je bil Roland Ratzenberger s petimi krogi zaostanka za zmagovalcem. Za Avstrijca je bila ta dirka edina v Formuli 1, ki jo je odpeljal do konca, saj se je dva tedna pozneje v kvalifikacijah za Veliko nagrado San Marina smrtno ponesrečil.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Ayrton Senna
| Williams-Renault
| 1:10,218
|
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:10,440
| +0,222
|-
! 3
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:10,771
| +0,553
|-
! 4
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:11,683
| +1,465
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:11,744
| +1,526
|-
! 6
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:12,351
| +2,133
|-
! 7
| 27
|  Nicola Larini
| Ferrari
| 1:12,372
| +2,154
|-
! 8
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:12,409
| +2,191
|-
! 9
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:12,444
| +2,226
|-
! 10
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:12,554
| +2,336
|-
! 11
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:12,686
| +2,468
|-
! 12
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:12,751
| +2,533
|-
! 13
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:12,866
| +2,648
|-
! 14
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:13,013
| +2,795
|-
! 15
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:13,016
| +2,798
|-
! 16
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:13,111
| +2,893
|-
! 17
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:13,529
| +3,311
|-
! 18
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:13,613
| +3,395
|-
! 19
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
| 1:13,855
| +3,637
|-
! 20
| 15
|  Aguri Suzuki
| Jordan-Hart
| 1:13,932
| +3,714
|-
! 21
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:14,101
| +3,883
|-
! 22
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:14,106
| +3,888
|-
! 23
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:14,424
| +4,206
|-
! 24
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:14,657
| +4,439
|-
! 25
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:14,748
| +4,530
|-
! 26
| 32
|  Roland Ratzenberger
| Simtek-Ford
| 1:16,536
| +6,318
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:16,927
| +6,709
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:17,450
| +7,232
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 83
| 1:46:01,693
| 2
| 10
|-
! 2
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 83
| + 1:15,300
| 5
| 6
|-
! 3
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 82
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 4
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 82
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 82
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 80
| +3 krogi
| 16
| 1
|-
! 7
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 80
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 8
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Mugen-Honda
| 79
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 9
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 78
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! 10
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 78
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 32
|  Roland Ratzenberger
| Simtek-Ford
| 78
| +5 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 69
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Mercedes
| 69
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 69
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 67
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 63
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 54
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 49
| Prenos
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
|  Aguri Suzuki
| Jordan-Hart
| 44
| Krmil. sistem
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 42
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 19
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 14
| El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 2
| El. sistem
| 25
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ayrton Senna
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 27
|  Nicola Larini
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Prve stopničke: Rubens Barrichello
 Prvi točki: Heinz-Harald Frentzen

Formula 1 sezona 1994
1994